ERYX — французский противотанковый ракетный комплекс малой дальности, разработанный фирмой «Аэроспасьяль».

Предназначен для поражения танков, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей. Возможен пуск ракеты как с треножного станка, так и с плеча. Использует полуавтоматическую командную систему наведения, с передачей команд управления по проводам.

Тактико-технические характеристики 
 Дальность стрельбы: 50-600 м
 Длина:
 ракеты — 891 мм
 длина ТПК без крышек — 926 мм
 длина ТПК с крышками — 1126 мм
 Диаметр:
 ракеты — 136 мм
 ТПК — 160 мм
 ТПК с крышками — 250 мм
 Масса:
 ракеты — 10,2 кг
 ракеты в ТПК без крышек — 12 кг
 ракеты в ТПК с крышками — 13 кг
 комплекса с треногой — 15,8 кг
 Скорость полёта ракеты:
 начальная — 18 м/с
 максимальная — 245 м/с
 Боевая часть: тандемная кумулятивная
 Масса БЧ: 3,6 кг
 Бронепробиваемость: 900 мм (за ДЗ, по нормали, гомогенная броня)
 Вероятность попадания: 0,86 (по движущейся цели, на максимальной дальности)

Сравнение с аналогичными комплексами

Эксплуатанты 
  — 18 переносных ПТРК, по состоянию на 2010 год
  — на вооружении сухопутных войск Канады с 1994 года, по состоянию на 2010 год имеется 435 переносных ПТРК. Планируется снять с вооружения к 2016 году.
  — 24 переносных ПТРК, по состоянию на 2010 год, на вооружении 10-й десантной бригады.
  — 424 переносных ПТРК, по состоянию на 2010 год
  — около 340 переносных ПТРК, по состоянию на 2010 год
  — на вооружении сухопутных войск Франции с 1993 года, по состоянию на 2010 год имеется 188 боевых машин VAB с ПТРК «ERYX»
  — на вооружении Армии Чада, по состоянию на 2010 год

ERYX в компьютерных играх 
 Battlefield 2
 Серия игр Wargame

См. также 
 FGM-148 Javelin
 Spike (ПТРК)
 Милан (ПТРК)
 Метис (ПТРК)
 Шершень (ПТРК)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Противотанковый ракетный комплекс Eryx ИС «Ракетная техника»
 Eryx

Примечания 

Противотанковые ракетные комплексы Франции
Ракетное оружие Франции
Военная продукция BAE Systems
Военная продукция Aérospatiale
Военная продукция Matra